Collegio elettorale di Lauria – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Lauria – collegio elettorale del Senato della Repubblica